Eskuak/Ukabilak es el tercer álbum de estudio de la banda navarra (Lekunberri, España) de rock, Berri Txarrak.

Lista de canciones 

Álbumes de España de 2001
Álbumes de Berri Txarrak

en:Eskuak/Ukabilak